Trois sous-marins de la marine royale norvégienne ont porté successivement le nom de KNM Utstein, et les deux derniers avec le même pennant number S304. Ils ont été nommés d’après l'abbaye d'Utstein historique, située sur l’île de Klosterøy à Rennesøy, en Norvège. Les trois sous-marins qui ont porté ce nom sont :

 Le KNM Utstein, ex- un sous-marin britannique de classe V de la Royal Navy, lancé en 1943 et vendu à la Norvège en 1946. Il a été radié en 1964.
 Le KNM Utstein, un sous-marin de classe Kobben, mis en service en 1965, aujourd'hui navire musée au Musée de la marine royale norvégienne de Horten depuis 1998.
 Le KNM Utstein, un sous-marin de classe Ula, mis en service en 1991 et actuellement en service actif.

Notes et références 

Sous-marin de la marine royale norvégienne